

Сарибастау — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Сарибастау — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Сарибастау — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Сарибастау — село, Райимбецький район, Алматинська область